Монте дел Коесиљо има више значења:

 Монте дел Коесиљо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте дел Коесиљо, Лос де Абахо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику